Etaballia dubia  est une espèce de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Faboideae, originaire d'Amérique du Sud. C'est l'unique espèce acceptée du genre Etaballia (genre monotypique).

Synonymes 

Selon    :

 Ecastaphyllum dubium Kunth
 Etaballia dubia (Kunth) Rudd
 Pterocarpus dubius (Kunth) Spreng. (préféré par GRIN)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faboideae

Espèce de Fabaceae (nom scientifique)